«Актёры» () — фильм режиссёра Конора МакФерсона, в главных ролях Дилан Моран и Майкл Кейн.

Сюжет 
Фильм разделен на 5 частей (актов), каждая из которых имеет название. Режиссер использовал пятиактную структуру как символ театра, актера и сцены. 

Главный персонаж — актёр Том (Дилан Моран), неудачник, исполняющий маленькую роль в театральной постановке о нацистах. Том пытается реализовать себя различными способами, и, например, пробуется на роль в рекламе сосисок. Однажды его коллега по постановке, тоже актёр (Майкл Кейн), втягивает его в аферу с деньгами. На кону пятьдесят тысяч долларов. В образе другого человека Тому предстоит встретиться с преступниками и забрать деньги. Но жизнь непредсказуема, и хотя Том прилежно играет свою роль, дело несколько осложняется — вмешивается любовь.

Ссылки